

Musica
Enrique – album di Enrique Iglesias

Onomastica
Enrique – forma spagnola del nome proprio di persona Enrico

Persone
Nome
Enrique di Malacca – viaggiatore malese
Cognome
Carlos Enrique – calciatore argentino
Luis Enrique – allenatore di calcio ed ex calciatore spagnolo
Héctor Enrique – allenatore di calcio ed ex calciatore argentino

Pagine correlate
Henrique